Малая Би́сера — река в России, протекает в Омутнинском районе Кировской области. Устье реки находится в 6 км по правому берегу реки Большая Бисера. Длина реки составляет 17 км.

Берёт начало на Верхнекамской возвышенности в 8 км к западу от города Омутнинск. Течёт на северо-восток, протекает неподалёку от северных окраин Омутнинска и впадает в Большую Бисеру в 9 км к северо-востоку от центра города.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от истока до города Киров, без реки Чепца, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300212111100029898
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111102989
 Код бассейна — 10.01.03.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Омутнинского района
Бассейн Вятки